Mikronísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mikronísi (ö i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 
 Nisída Ágios Pávlos, ö, Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar